Moschea Aladža – moschea di Skopje
 Moschea Aladža – moschea di Foča